Трибельский:
 Трибельский, Михаил Исаакович (1973-) — советский и российский физик — специалист в области оптики, профессор, доктор физико-математических наук, лауреат премии Ленинского комсомола (1979)   .
 Игорь Трибельский (1955-) — советский и израильский историк и экскурсовод. Автор публикаций по истории Израиля, печатался в журналах Вокруг света  и Репортёр [world.lib.ru/k/krawchik_e/070607_kravchik_war6-1.shtml], написал книгу «Иерусалим — тайна трех тысячелетий», которая является серьёзным трудом по истории страны и истории религии, она в 2006—2008 годах выдержала четыре издания.
 Трибельский, Давид Львович — военный офицер, известный историк техники, автор ряда статей и книг по истории флота и радио.